

Patronyme
 Louis Gouget, (1877-1915), est un avocat caennais et auteur d'expression normande.
 Jean-Claude Gouget, (1942- ), est un agriculteur et homme politique français, membre du Parti radical de gauche.
 Maurice Gouget de Landres (1892-1975), général français.
 Pierre Gouget (1932-2003), coureur cycliste français.

Autres 
 le gouget noir, un cépage noir originaire des environs de Montluçon.
 le gouget blanc, un cépage blanc, synonyme du gouais.

Homonymie
Homonymie de patronyme